Koznica je lahko:
 Koznica, Aleksandrovac (Srbija)
 Koznica, Vladičin Han (Srbija)